Праздники США — официально установленные в США праздничные, памятные дни.

Перечень праздников США

Федеральные праздники

Другие праздники

Примечания 

 
США
Списки:США